Stati Uniti d'America
Glen Allen – città della Contea di Fayette e della Contea di Marion, Alabama
Glen Allen – città della Contea di Bollinger, Missouri
Glen Allen – città della Contea di Henrico, Virginia